Queensbury kan syfta på:

Storbritannien 

 Queensbury, West Yorkshire, ort, England, Bradford, 
 Queensbury (tunnelbanestation), London

USA 

 Queensbury, New York, kommun, Warren County,